gradska vijećnica

Hrvatska:
Gradska vijećnica u Đakovu
Gradska vijećnica u Petrinji
Gradska vijećnica u Osoru
Gradska vijećnica u Splitu
Gradska vijećnica u Šibeniku
Gradska vijećnica u Trogiru
Gradska vijećnica u Zagrebu

BiH:
Gradska vijećnica u Brčkom
Gradska vijećnica u Sarajevu

Njemačka:
Gradska vijećnica u Bochumu
Gradska vijećnica u Bremenu
Gradska vijećnica u Lübecku

Švedska:
Gradska vijećnica u Stockholmu
Gradska vijećnica u Umeu